Владислав Корнель Зелиньский (; ,  — , ) — польский писатель и историк. Сын Людвика Зелиньского, брат Ярослава Зелиньского и Ольги Зелиньской, известной как Ольга Янина.

Отрочество и юность провёл в имении своего отца в городке Любыча-Крулевская. Служил в чине поручика в австро-венгерской армии в 12-м пехотном полку, расквартированном в Венгрии. Затем бо́льшую часть жизни провёл в Люблине, преподавал там и сотрудничал с газетами «Kurier Lubelski» и «Gazeta Lubelska». В 1876 г. выпустил первый путеводитель по Люблину (). Наиболее известен как автор книги «Монография Люблина» (), подробно рассказывающей об истории и достопримечательностях города, — издан первый том «История города Люблина» (; 1878), второй том остался неизданным — вероятно, в связи с тем, что постоянный оппонент Зелиньского Юзеф Детмерский, как предполагается, снабдил его неким подложным документом, а затем после сделанной Зелиньским публикации раскрыл подлог и разрушил его репутацию как историка-краеведа.

Помимо этого опубликовал исторические труды «Апостольство святых Кирилла и Мефодия, или Начало христианства в Польше» (; 1881) и «Август II и Аврора фон Кёнигсмарк» (1883), краеведческую книгу «Прусская Силезия в словах и рисунках» (; 1889), мемуарные книги «Из воспоминаний солдата» (; 1880) и «На юге» (; 1884), путеводитель по варшавскому кладбищу Повонзки (1889).

Перевёл на польский язык роман Георга Эберса «Серапис» (1887).

Примечания 

Историки Польши
Писатели Польши
Польские писатели
Краеведы Польши
Персоналии:Люблин